John Bradbury (plantkundige) - Engels plantkundige, levend van 1768 tot 1823
 John Bradbury (Australianfootballspeler) - Australisch Australianfootballspeler, levend van 1941 tot 2020
 John Bradbury (drummer) - Brits drummer, levend van 1953 tot 2015
 John Bradbury (violist) - Brits violist en orkestleider